Księginice (gromada w powiecie lubińskim)
 Księginice (gromada w powiecie średzkim)
 Księginice Małe (gromada) (powiat wrocławski)